Australian Open-mesterskabet i damesingle 2017 var den 91. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2017 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 16. - 28. januar 2017.

Mesterskabet blev vundet af Serena Williams, som dermed vandt sin 23. grand slam-titel i damesingle, hvilket var ny rekord i den åbne æra, idet hun selv indtil da selv havde delt rekoden på 22 sejre med Steffi Graf. Det var endvidere hendes syvende singlesejr i Australian Open, hvilket var også var ny rekord i den åbne æra, da hun forinden havde delt rekorden på 6 singletitler med Novak Djokovic. Amerikaneren havde 14 år tidligere, i 2003, vundet sin første Australian Open-titel, og perioden på 14 år mellem de to titler var også en ny rekord, idet der "kun" var 13 år mellem Margaret Courts første og sidste af hendes 11 Australian Open-titler i damesingle. Sejren betød endvidere, at Williams tilbageerobrede førstepladsen på WTA's verdensrangliste fra Angelique Kerber.

I finalen besejrede den andenseedede amerikaner sin storesøster, Venus Williams, der var seedet som nr. 13, med 6-4, 6-4 i en kamp, der varede 1 time og 22 minutter. Dermed gik hun gennem turneringen uden at tabe et eneste sæt, og det var sjette gang i hendes karriere, at hun udførte den dåd i en grand slam-turnering, hvilket tangerede Martina Navratilovas rekord for flest vundne grand slam-titler i damesingle uden sættab i den åbne æra.

Venus Williams var i sin 15. grand slam-finale i damesingle, og nederlaget til Serena efterlod hende med en statistik på syv sejre og otte nederlag, hvoraf syv af de tabte finaler havde været mod sin lillesøster. Finalepladsen var imidlertid Venus' største succes i single, siden hun i 2011 fik konstateret Sjögrens syndrom, og det var første gang siden Wimbledon-mesterskaberne 2009, at hun formåede at kvalificere sig til en grand slam-finale i damesingle. Præstationen var endvidere en tangering af hendes bedste resultat i Australian Open-mesterskabet i damesingle, idet hun i 2003 ligeledes nåede frem til finalen, hvor hun i øvrigt også tabte til Serena.

De to finalister var henholdsvis 35 og 36 år, da finalen blev spillet, hvilket gjorde dem til de ældste finalister i Australian Open-mesterskabet i damesingle i den åbne æra, og det var niende gang, at de to spillere mødtes i en grand slam-finale, hvilket senest skete ved Wimbledon-mesterskaberne 2009.

Angelique Kerber var forsvarende mester, idet hun det foregående år vandt sin først grand slam-titel, og hun spillede sin første grand slam-turnering som topseedet og nr. 1 på WTA's verdensrangliste. Hun tabte imidlertid allerede i fjerde runde med 2-6, 3-6 til Coco Vandeweghe, som til gengæld kvalificerede sig til kvartfinalen i Australian Open-mesterskabet i damesingle for første gang i sin karriere.

Højdepunkter 

 Lucie Šafářová afværgede ni matchbolde i andet sæt i sin sejr på 3-6, 7-6(7), 6-1 over Yanina Wickmayer i første runde.
 Den forsvarende mester, Angelique Kerber, spillede sin første grand slam-turnering som topseedet og nr. 1 på WTA's verdensrangliste men tabte allerede i fjerde runde med 2-6, 3-6 til Coco Vandeweghe, som til gengæld kvalificerede sig til kvartfinalen i Australian Open-mesterskabet i damesingle for første gang i sin karriere. Det var ligeledes første gang, at amerikaneren besejrede en spiller, der lå nr. 1 på verdensranglisten.
 Coco Vandeweghe kvalificerede sig til sin første grand slam-semifinale i single, da hun i kvartfinalen besejrede French Open-mesteren Garbiñe Muguruza med 6-4, 6-0.
 Mirjana Lučić-Baroni kvalificerede sig til sin anden grand slam-semifinale i single, den første siden Wimbledon-mesterskaberne 1999, da hun i sin kvartfinale besejrede US Open-finalisten Karolína Plíšková med 6-4, 3-6, 6-4.
 Venus Williams kvalificerede sig til Australian Open-semifinalen i damesingle for første gang i 14 år ved at slå Anastasija Pavljutjenkova i kvartfinalen med 6-4, 7-6(3). Den 36-årige amerikaner var senest i semifinalen i 2003.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 19.330.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 16,5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 5. december 2016 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 12 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationsturneringen gik i gang indløb der et afbud fra en af de direkte kvalificerede spillere, Johanna Larsson, hvis plads i hovedturneringen blev overtaget af en lucky loser fra kvalifikationen, Maryna Zanevska.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 9. januar 2017 blev seedet:

Tre af de 32 bedste spillere på ranglisten, havde meldt afbud til turneringen.

Udbetalinger

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

Tolv spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Se afsnittet Kvalifikation.

Lucky loser 

En spiller kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde seks spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Stefanie Vögele
  Anna Blinkova
  Natalija Vikhljantseva
  Jennifer Brady
  Aljaksandra Sasnovitj
  Julia Boserup
  Rebecca Šramková
  Mona Barthel
  Eri Hozumi
  Jelizaveta Kulitjkova
  Ana Bogdan
  Zhu Lin

Endvidere kom følgende spillere videre til hovedturneringen som lucky loser:

  Maryna Zanevska

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2017
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2017
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2017
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 Australian Open 2017 - Women's Singles   
 Australian Open 2017 - Women's Qualifying Singles

Noter 

Australian Open 2017
2017
WTA Tour 2017